Бурундуки — многозначный термин:

 Бурундуки — род грызунов семейства беличьих

Топоним 
 Бурундуки — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Бурундуки — село в Кайбицком районе Татарстана.
 Бурундуки — железнодорожная станция (и посёлок при ней) в Дрожжановском районе Татарстана.
 Бурундуки — деревня в Красноармейском районе Чувашии.

См. также